Japan Open (patinação artística no gelo)
 Japan Open Tennis Championships

Desambiguação